El Puig de la Calma és una muntanya de 717 metres que es troba entre els municipis de Rabós, a la comarca de l'Alt Empordà (Espanya), i Banyuls de la Marenda, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

Està situada a migdia del terme de Banyuls de la Marenda, a ponent del Puig del Torn i al sud-est del Coll de Banyuls.

El Puig de la Calma és escenari habitual de les excursions programades a la regió oriental de la Serra de l'Albera.

Referències 

Muntanyes de Banyuls de la Marenda
Muntanyes de Rabós